Coward – città statunitense situata nella Carolina del Sud
Coward! – cortometraggio del 1915